Algemene Vakcentrale (1987-1998), een Nederlandse vakcentrale die in 1987 werd opgericht en in 1998 opging in de FNV. 
 Algemene Vakcentrale (2012), een Nederlandse vakcentrale die in 2012 werd opgericht door politiebond ACP